Людвиг I Вюртембергский (ок.1119 — 1158) — граф Вюртемберга (с 1143).
 Людвиг III Вюртембергский (ок. 1166 — ок. 1241) — граф Вюртемберга. Сын Людвига II.
 Людвиг IV Вюртембергский (1412 — 23/24(?) сентября 1450, Урах) — граф Вюртемберга с 1419).
 Вильгельм Людвиг Вюртембергский (1647—1677) — 9-й герцог Вюртемберга (1674—1677).
 Эберхард Людвиг Вюртембергский (1676—1733) — 10-й герцог Вюртемберга (с 1677), сын герцога Вильгельма Людвига.
 Людвиг Вюртембергский (1756—1817) — прусский генерал-фельдмаршал, брат императрицы Марии Фёдоровны.